Китабова Суфия Миргалимовна (; род. 12 ноября 1922 года, деревня Старо—Сабаево, Белебеевский кантон, БАССР, РСФСР  — 24 декабря 1997 года, Уфа, Башкортостан, Россия) – советский и российский учёный-экономист, кандидат экономических наук (1959), заслуженный деятель науки БАССР (1977).

Биография 
Китабова Суфия Миргалимовна родилась 12 ноября 1922 года, в деревне Старое Сабаева Белебеевского кантона БАССР. Среднюю школу окончила в родной деревне.

В 1948 году окончила областную 2‑годичную партийную школу при Башкирском областном комитете ВКП(б). 

В 1951 году окончила Башкирский педагогический институт имени К.А.Тимирязева

В 1959 году окончила в Москве Академию общественных  наук при ЦК КПСС.

На партийной работе работает с 1940 года. 

Преподавательскую деятельность начала в 1959 году в Уфимской высшей партийной школе при Башкирском областном комитете КПСС.

В 1959 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на кафедре политэкономии Академии общественных наук при ЦК КПСС а городе Москве. Тема диссертации «Опыт работы совхозов, созданных на базе экономически слабых колхозов».

В 1962 год по 1980 год заведовала кафедрой  экономической теории  в Уфимском нефтяном институте. Китабова в течение нескольких лет руководила партийной организацией нефтяного института и была членом центрального комитета профсоюза работников высшей школы Башкирского областного комитета.

В 1980 году Китабовой установили персональную пенсию республиканского значения .

Научная деятельность Суфии Миргалимовой посвящена проблемам сельского хозяйства и аграрной политики.

Китабова Суфия Миргалимовна скончалась 24 декабря 1997 года на 75 году жизни, похоронена в Уфе.

Труды 
 Китабова, Софья Миргалимовна.Опыт работы совхозов, созданных на базе экономически слабых колхозов: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии. - Москва : Изд-во ВПШ и АОН, 1959. - 17 с.; 22 см.

Литература

Примечания 

Выпускники Башкирского государственного педагогического университета
Родившиеся в Буздякском районе
Экономисты по алфавиту